«Шахтёр-3» () — украинский футбольный клуб из Донецка. Играл во Второй лиге, в группе «Б». Фарм-клуб команды Премьер-лиги «Шахтёр» (Донецк).

С сезона 2000/01 выступал во Второй лиге. Расформирован после сезона 2014/15

Выступления в чемпионате Украины 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Лига
! Место
! Игры
! Выигрыш
! Ничья
! Поражение
! Забито
! Пропущено
! Очки
|-
|align=center|2000/01
|align=center|2 «В»
|align=center|8
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|32
|align=center|38
|align=center|40
|-
|align=center|2001/02
|align=center|2 «В»
|align=center|7
|align=center|34
|align=center|17
|align=center|4
|align=center|13
|align=center|53
|align=center|40
|align=center|55
|-
|align=center|2002/03
|align=center|2 «В»
|align=center|4
|align=center|28
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|37
|align=center|22
|align=center|57
|-
|align=center|2003/04
|align=center|2 «В»
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|1
|align=center|11
|align=center|55
|align=center|36
|align=center|55
|-
|align=center|2004/05
|align=center|2 «В»
|align=center|12
|align=center|28
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|16
|align=center|35
|align=center|55
|align=center|26
|-
|align=center|2005/06
|align=center|2 «В»
|align=center|11
|align=center|24
|align=center|8
|align=center|2
|align=center|14
|align=center|32
|align=center|38
|align=center|26
|-
|align=center|2006/07
|align=center|2 «Б»
|align=center|8
|align=center|28
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|12
|align=center|42
|align=center|50
|align=center|36
|-
|align=center|2007/08
|align=center|2 «Б»
|align=center|7
|align=center|34
|align=center|15
|align=center|8
|align=center|11
|align=center|57
|align=center|50
|align=center|53
|-
|align=center|2008/09
|align=center|2 «Б»
|align=center|5
|align=center|34
|align=center|18
|align=center|7
|align=center|9
|align=center|66
|align=center|44
|align=center|61
|-
|align=center|2009/10
|align=center|2 «Б»
|align=center|7
|align=center|26
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|10
|align=center|33
|align=center|29
|align=center|36
|-
|align=center|2010/11
|align=center|2 «Б»
|align=center|7
|align=center|21
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|9
|align=center|39
|align=center|35
|align=center|28
|-
|align=center|2011/12
|align=center|2 «Б»
|align=center|8
|align=center|26
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|15
|align=center|45
|align=center|56
|align=center|31
|-
|align=center|2012/13
|align=center|2 «2»
|align=center|3
|align=center|34
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|71
|align=center|35
|align=center|65
|-
|align=center|2013/14
|align=center|2
|align=center|10
|align=center|35
|align=center|16
|align=center|2
|align=center|7
|align=center|47
|align=center|50
|align=center|50
|-
|align=center|2014/15
|align=center|2
|align=center|7
|align=center|27
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|38
|align=center|44
|align=center|30
|}

Примечания 

Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
ФК «Шахтёр» Донецк
Футбольные клубы Донецка